Il doppio del torneo di tennis Newcastle Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Edwin Kempes che hanno battuto in finale Nebojša Đorđević e Dušan Vemić 1-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Dušan Vemić (finale)
 Jeff Coetzee /  Edwin Kempes (Campioni)

 James Holmes /  Todd Larkham (quarti di finale)
 Eduardo Medica /  Mariano Puerta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1998